

Санкт-Петербург 
 «Электросила» — электромашиностроительный завод
 «Электросила» — станция метро
 «Электросила» — футбольный клуб

Баку 
 Электростанция «Электросила» — создана для электрификации Бакинских нефтепромыслов в 1906 году Р. Э. Классоном.

Харьков 
 «Электросила — 1» — название Харьковского электромеханического завода с 1917 года.